

Geografia 
 Messico
 Escobedo – municipalità dello stato di Coahuila
 General Escobedo – comune nello stato di Nuevo León
 Monte Escobedo – municipalità dello stato di Zacatecas
 Pedro Escobedo – municipalità dello stato di Querétaro

Persone 
 Eduardo Escobedo – pugile messicano soprannominato Canilla
 Ernesto Escobedo – tennista statunitense
 Juan de Escobedo – politico spagnolo del XVI secolo